Józef Kulczycki, porucznik, adiutant, powstaniec listopadowy, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Józef Kulczycki (1888–), profesor i pułkownik weterynarii Wojska Polskiego
 Józef Kulczycki, kapitan Wojska Polskiego, autor monografii o 38 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich